Sette navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Porcupine:

HMS Porcupine (1746) – sloop da 16 cannoni varato nel 1746 e radiato nel 1763.
HMS Porcupine (1777) – post ship da 24 cannoni varata nel 1777 e demolita nel 1805.
HMS Porcupine (1777) – sloop da 16 cannoni varato nel 1777 e radiato nel 1788.
HMS Porcupine (1807) – post ship da 22 cannoni varata nel 1807 e radiata 1816.
HMS Porcupine (1844) – piroscafo a pale varato nel 1844 e radiato nel 1883.
HMS Porcupine (1895) – cacciatorpediniere della classe Janus, varato nel 1895 e radiato nel 1920.
HMS Porcupine (G93) – cacciatorpediniere della classe P, varato nel 1941 e silurato nel 1942.